Вайгерсдорф или Ву́кранчицы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Хоэндубрау района Гёрлиц в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится примерно в десяти километрах на север от города Вайсенберг. На юге от деревни проходит федеральная дорога 4.

Соседние населённые пункты: на северо-востоке — деревня Дубо, на севере — деревня Долга-Боршч коммуны Мюка, на востоке — деревни Липинки, Каментна-Вольшинка, Холм коммуны Квицдорф-ам-Зе, на юго-востоке — деревни Радшов и Горне-Брусы.

История 
Впервые упоминается в 1334 году под наименованием Wecnandisdorff.

С 1848 по 1854 года в деревне служил лютеранский пастор Ян Килиан, организовавший группу лужичан из 558 человек, эмигрировавших в США и основавших в Техасе населённый пункт Сербин.

С 1995 года входит в состав современной коммуны Хоэндубрау.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Wecnandisdorff, 1334
 Wiknantstorf, Wickmansdorf, 1419
 Weygeßdorff, 1488
 Weygesdorf, 1527
 Weichmannsdorf, 1529
 Weygersdorff, 1658
 Weigersdorff, 1733
 Weigersdorf, 1791

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 625 человек (из них — 530 серболужичан (85 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 1045 человек серболужицкое население деревни составляло 25,4 % (из них верхнелужицким языком активно владело 200 человек, 29 — пассивно и 36 несовершеннолетних владели языком).

Демографические данные

Примечания

Литература 
 Weigersdorf/ Wukrančicy, Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 306—308.

Ссылки 
  Weigersdorf / Wukrančicy, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Хоэндубрау
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области